San Pablo hace referencia a varios artículos:

Santos cristianos 
 Pablo Aureliano, obispo de la ciudad León de la Bretaña Armórica.
 Pablo de Chipre, monje en la isla de Chipre quemado vivo por defender el culto a las imágenes.
 Pablo de Constantinopla, obispo y mártir de Constantinopla.
 Pablo de Córdoba, diácono de Córdoba en la iglesia de San Zolio.
 Pablo de la Cruz, presbítero y fundador de la orden de los pasionistas;
 Pablo de Narbona, obispo y mártir.
 Pablo de Prusa, obispo expulsado de su sede por defender el culto a las imágenes.
 Pablo de Tarso o San Pablo, apóstol.
 Pablo de Tebas, uno de los primeros que abrazó la vida monástica.
 Pablo de Trois-Châteaux, obispo francés.
 Pablo de Verdum, obispo de Verdum.
 Pablo el Simple, uno de los seguidores de Antonio Abad.
 Pablo Hanh, mártir de la Cochinchina.
 Pablo Ho Hyob, mártir coreano.
 Pablo Ke Tingzhu, mártir en China.
 Pablo Lè Bao Tinh, presbítero y mártir.
 Pablo Le-Van-Loc, presbítero y mártir.
 Pablo Liu Hanzou presbítero y mártir.
 Pablo Miki, santo mártir de origen japonés;
 Pablo Tong Viet Buong, soldado mártir en Tho-Duc, bajo el emperador Minh Mang.
 Paulo I, papa de la Iglesia Católica desde el año 757 al 767;

Arquitectura 
 Basílica de San Pablo Extramuros, Roma.
 Capilla de San Pablo (Nueva York)
 Catedral de San Pablo 
 Iglesia de San Pablo

Deporte 
 São Paulo Futebol Clube, institución deportiva de São Paulo, Brasil;

Divisiones administrativas 

 San Pablo (Chile), comuna de la X Región de Los Lagos;
 San Pablo (Ecuador), comuna de la Provincia de Santa Elena;
 San Pablo (San Marcos), municipio en Guatemala;
 San Pablo (Asunción), barrio de Asunción, Paraguay;
 São Paulo (Lisboa), parroquia perteneciente al municipio de Lisboa, Portugal;

Argentina 
 San Pablo (Catamarca), localidad de la Provincia de Catamarca;
 San Pablo de Reyes, localidad de la Provincia de Jujuy;
 San Pablo (San Luis), localidad de la Provincia de San Luis;
 Ingenio San Pablo, localidad de la Provincia de Tucumán;

Bolivia 
 San Pablo de Guarayos, localidad del departamento de Santa Cruz;
 San Pablo de Lípez, localidad y municipio del departamento de Potosí;
 San Pablo de Tiquina, localidad del departamento de La Paz;
 Puente San Pablo, localidad del departamento del Beni;
 San Pablo de Huacareta, localidad y municipio del departamento de Chuquisaca;

Brasil 
 Estado de São Paulo, estado en el sudeste del país;
 São Paulo, ciudad;

Colombia 
 Cantón de San Pablo (Chocó), división administrativa del departamento del Chocó;
 San Pablo (Bolívar), división administrativa del departamento de Bolívar;
 San Pablo (Nariño), división administrativa del departamento de Nariño;

Costa Rica 
 Cantón de San Pablo (Costa Rica), provincia de Heredia;
 San Pablo (Heredia), distrito del cantón del mismo nombre;
 San Pablo de León Cortés, distrito del cantón de León Cortés, provincia de San José|San José;
 San Pablo de Turrubares, distrito del cantón de Turrubares, Provincia de San José|San José;

España 
 San Pablo (Albacete), barrio de Albacete;
 San Pablo de Buceite, pedanía de la provincia de Cádiz;

Estados Unidos 
 San Pablo (California), localidad del estado de California;
 San Pablo (Colorado), localidad del estado de Colorado;

Filipinas 
 San Pablo de Zamboanga, municipio en Zamboanga del Sur.
 San Pablo (Isabela), municipio en la provincia de Isabela.

México 
 San Pablito Pahuatlán, localidad de Puebla;
 San Pablo Anicano, localidad de Puebla;
 San Pablo Coatlán, localidad de Oaxaca;
 San Pablo Cuatro Venados, localidad de Oaxaca;
 San Pablo de Aconchi, localidad de Sonora;
 San Pablo Etla, localidad de Oaxaca;
 San Pablo Huitzo, localidad de Oaxaca;
 San Pablo Huixtepec, localidad de Oaxaca;
 San Pablo Macuiltianguis, localidad de Oaxaca;
 San Pablo Tijaltepec, localidad de Oaxaca;
 San Pablo Villa de Mitla, localidad de Oaxaca;
 San Pablo Yaganiza, localidad de Oaxaca;
 San Pablo el Grande, localidad de Hidalgo;
 San Pablo Ojo de Agua, localidad de Hidalgo;	
 San Pablo Oxtotipan, localidad de Hidalgo.

Perú 
 Provincia de San Pablo, departamento de Cajamarca;
 Distrito de San Pablo (San Pablo), región Cajamarca.
 Distrito de San Pablo (Bellavista), región San Martín.
 Distrito de San Pablo (Mariscal Ramón Castilla), región Loreto.
 Distrito de San Pablo (Canchis), región Cusco.
 San Pablo (San Pablo), localidad capital del distrito de San Pablo.

Venezuela 
 San Pablo (Yaracuy), ciudad del Estado Yaracuy;
 Parroquia San Pablo (Táchira), Parroquia del Mcpio. Sucre en el estado Táchira;
 San Pablo (Municipio Sucre, Táchira), Localidad del Mcpio. Sucre en el estado Táchira;

Transporte 
 Avenida San Pablo, vía de comunicación de la ciudad de Santiago de Chile;
 Estación de San Pablo

Además 
 Río San Pablo, río de Panamá;
 Río San Pablo (Bolivia)
 Río San Pablo (Tierra del Fuego), Argentina;
 Combate de San Pablo, dentro de la Campaña de la Breña, durante la Guerra del Pacífico;
 NAe São Paulo (A-12), portaaviones de origen francés.